Омо́н-ан-Ала́тт () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 45 км на північ від Парижа, 80 км на південь від Ам'єна, 40 км на південний схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 202 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 542,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Омон-ан-Алатт на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Омон-ан-Алатт на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза